Ludwig Lindenschmit kan syfta på:

* Ludwig Lindenschmit den äldre (1809–1893), tysk förhistoriker
 Ludwig Lindenschmit den yngre (1850–1922), tysk förhistoriker